Igor Saavedra puede referirse a:

 Igor Saavedra Valenzuela (1966-), músico chileno;
 Igor Saavedra Gatica (1932-2016), físico e intelectual chileno.